Rouvray pode se referir a:
 Rouvray (Côte-d'Or)
 Rouvray (Eure)
 Rouvray (Yonne)

Desambiguações de topônimos